Лига чемпионов ОФК 2011/12, также О-лига 2012 () — 6-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК). Финальные матчи прошли 28 апреля и 13 мая 2012 года.

Формат и участники 
В турнире приняли участие 8 команд, представляющих 7 федераций. Участники разбиты на 2 группы по 4 команды. Победители групп выходят в финал, который состоит из 2 матчей.

С этого сезона представители Новой Зеландии будут распределены в разные группы. Один клуб попадёт в группу с представителями Новой Каледонии, Фиджи и Французской Полинезии, второй — Вануату, Папуа — Новой Гвинеи и Соломоновых Островов.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 О-лига на сайте ОФК 

2012
2011 год в футболе
2012 год в футболе